

Musica 

 Day One – gruppo musicale britannico
 Day One – album di Sarah Slean del 2004
 Day One – album dei Birds of Tokyo del 2007
 Day One – album di Snob Scrilla del 2009
 Day One – album dei From Ashes to New del 2016
 Day One/Vivien – singolo dei Crosses del 2022

Cinema 

 Day One – film del 1989 diretto da Joseph Sargent
 Day One – film del 2015 diretto da Henry Hughes

Televisione 

 Day One – film TV del 2010 diretto da Alex Graves
 Day One – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
Day 1